Eslövs kommun er en kommune i Skåne län (Skåne) i Sverige. 

Kommunen har et areal på og et befolkningstal på  indbyggere. Hovedbyen i kommunen er byen Eslöv.

Byområder 

Befolkning pr. 31. december 2005:

Eksterne henvisninger

Noter